Алан Ґордон — канадський актор.
 Александер Ґордон — львівський міщанин, купець.
 Барбара Ґордон — персонаж коміксів.
 Вальтер Ґордон ( 1893 —  1939) — німецький фізик-теоретик.
 Девід Ґордон Ґрін — американський кінорежисер.
 Джеймс Ґордон — персонаж коміксів.
 Ізабелла Ґордон — шотландська дослідниця ракоподібних.
 К. Генрі Ґордон ( 1883—1940) — американський актор.
 Патрік Ґордон — шотландський офіцер на службі Московського царства у XVII столітті, відомий своїм щоденником.
 Стівен Е. Ґордон — американський аніматор.
 Томас Ґордон — львівський купець, міський райця.

Див. також 
 Гордон (прізвище)